Индонезийская портовая корпорация () — государственная корпорация, отвечающая за управление, содержание и работу множества портов Индонезии. Существует четыре корпорации, имеющие номера с первого по четвёртый и управляющие портами четырех регионов страны от Суматры до Папуа:
 первая: Ачех, Северная Суматра, Риау и Острова Риау;
 вторая: Западная Суматра, Джамби, Южная Суматра, Бенгкулу, Лампунг, Бангка-Белитунг, Бантен, Джакарта, Западная Ява и Западный Калимантан;
 третья: Центральная Ява, Восточная Ява, Бали, Южный Калимантан, Центральный Калимантан, Западные Малые Зондские острова и Восточные Малые Зондские острова;
 четвертая: все остальные.

См. также 
 Список портов Индонезии
 Список островов Индонезии
 Транспорт в Индонезии#Порты

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт в Индонезии